Danił Wojnow (ur. 1987) – rosyjski wioślarz 
 Jurij Wojnow (1931–2003) – ukraiński piłkarz
 Siergiej Wojnow (Sergey Woynov) (ur. 1977) – uzbecki lekkoatleta
 Wiaczesław Wojnow (ur. 1990) – rosyjski hokeista, olimpijczyk
 Wojn Wojnow (ur. 1952) – bułgarski piłkarz

Zobacz też 

 Wojnów